Siegers ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Siegers (* 1966), deutsche Fußballtrainerin
 Britta Siegers (* 1966), deutsche Behindertensportlerin
 Ellen Siegers (* 1961), deutsche Juristin und Richterin am Bundesfinanzhof
 Josef Siegers (* 1936), deutscher Verbandsjurist
 Roland Siegers (* 1952), belgischer Spieleautor